Jan Jaskanis (1893–1962) – polski działacz komunistyczny i związkowy
 Jan Jaskanis (1932–2016) – polski archeolog, konserwator zabytków archeologicznych
 Paweł Jaskanis (ur. 1958) – polski historyk sztuki i archeolog